Löts församling kan syfta på:

Löts församling, Uppsala stift
Löts församling, Växjö stift
Löts församling, Linköpings stift